Брёдсгор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брёдсгор, Карен (род. 1978) — датская гандболистка, двукратная олимпийская чемпионка
  (род. 1979) — датский музыкант.